Rhizophila är ett släkte av svampar. Rhizophila ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Rhizophila